Chanot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Amable Chanot (1855–1920), französischer Politiker
 Maxime Chanot (* 1989), französisch-luxemburgischer Fußballspieler